Capillensi – abitanti di Capilla del Señor
Capillensi – abitanti di La Capilla